Джастин () — английское имя собственное, может использоваться как личное имя и как фамилия.

Носители фамилии 
 Джастин, Джеймс (род. 1998) — английский футболист.
 Джастин, Джобби (род. 1993) — индийский футболист.

См. также 
 Юстин